Kapel R.K. Kerkhof (Zwolle)
 Kapel R.K. Kerkhof (Groningen)
 Kapel R.K. Kerkhof (Rotterdam)